Danmark steht für:
 Dänemark
 (2117) Danmark, nach Dänemark benannter Asteroid
 Danmark (Uppsala), ein Ort in Schweden
 Danmark (Eiland), norwegische keine Insel vor Sandvika in der Kommune Bærum
 Danmark Ø, unbewohnte Insel an der Ostküste Grönlands

der Name mehrerer Schiffe:
 Danmark (Schiff, 1853), das Expeditionsschiff der Danmark-Expedition, zuvor unter dem Namen Magdalene ein Walfänger
 Danmark (Schiff, 1880), gebaut 1880 als Jan Breydel und 1888 von der Thingvalla-Linie übernommen
 Danmark (Schiff, 1892), ein bei Burmeister & Wain in Kopenhagen gebautes, 70,4 m langes dänisches 1467-BRT Frachtschiff
 Danmark (Schiff, 1911), ein dänischer 3-Mast-Bramsegelschoner der Saugskær skibsværft auf Thurø, verschwand 1919 spurlos
 Danmark (Schiff, 1922), eine dänische Eisenbahnfähre
 Danmark (Schiff, 1934), ein dänisches Segelschulschiff
 Danmark (Schiff, 1968), eine dänische Eisenbahnfähre

Siehe auch: